Michał Ostrowski (polityk) – działacz SL i ZSL, przewodniczący Prezydium WRN w Rzeszowie (1961-1965)
 Michał Ostrowski (1667–1732) – bard na dworze Jana III Sobieskiego
 Michał Ostrowski (1738–1805) – dworzanin, pułkownik, poseł 
 Michał Ostrowski (1876–1935) – poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922), członek Narodowego Zjednoczenia Ludowego
 Michał Ostrowski – prof. dr hab., astronom pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim
 Michał Ostrowski (ur. 1979) – polski skrzypek i wokalista zespołu Mafia
 Michał Ostrowski (ur. 1990) – polski siatkarz